Национально-демократическая партия — название нескольких политических партий:
 Национально-Демократическая Партия (Россия) — политическая организация, учреждённая в Москве в 2018 году. Основу партии составили две организации – Русское Общественное Движение (РОД) и Русский Гражданский Союз (РГС), зарегистрирована в 2014; впоследствии сведения о регистрации были опровергнуты. Председатель и лидер партии и движения Константин Крылов.
 Национально-демократическая партия Польши (польск. Narodowa Demokracja, или endecja) — польская правая националистическая партия, существовавшая в 1897—1947 годах.
 Национально-демократическая партия (Египет) (الحزب الوطني الديمقراطى. Hizb al-watani ad-dimuqrati) — бывшая (до 2011) политическая партия власти в Египте. 
 Национа́льно-демократи́ческая па́ртия Герма́нии, :
 Национал-демократическая партия Германии — правоконсервативная партия в ФРГ (ранее НДП)
 Национально-демократическая партия Германии (ГДР) — либеральная партия в бывшей ГДР, созданная в результате инициированного властями раскола в Либерально-демократической партии (ГДР); после объединения Германии вошла в состав СвДП
 Национально-демократическая партия Грузии (груз. ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, Erovnul Demokratiuli Partia) — политическая партия Грузии националистического толка. На парламентских выборах 28 марта 2004 года вошла в состав Национально-демократического альянса.
 Украинская национально-демократическая партия (УНДП) — политическая партия конца XIX — начала XX века на Украине, основанная в декабре 1899 во Львове.
 Афарская национально-демократическая партия (АНДП) — политическая партия Эфиопии.
 Примечания 

Национализм
Политические теории